Ruhororo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ruhororo (vattendrag i Bururi), 
 Ruhororo (vattendrag i Bujumbura Rural), 
 Ruhororo (kommun), Ngozi, 

Robotskapade Burundiförgreningar